La regina dei dannati (The Queen of the Damned) – romanzo di Anne Rice del 1986
 La regina dei dannati (Queen of the Damned) – film del 2002 diretto da Michael Rymer, tratto dal romanzo di Anne Rice
 Queen of the Damned (Music from the Motion Picture) – album del 2002, colonna sonora del film La regina dei dannati